Geesteren est le nom de deux localités des Pays-Bas :
 Geesteren, village du Gueldre, dans la commune de Berkelland,
 Geesteren, village d'Overijssel, dans la commune de Tubbergen.

Homonymie de toponyme